Canal Mágico (Mágico 42) fue un canal de televisión abierta boliviano, propiedad de Grupo Kuljis. Inició sus transmisiones en 1998, en la frecuencia 42 de La Paz.

Programación

Referencias 

Canales de televisión desaparecidos de Bolivia